Destinia (computerspel), een computerspel van de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Gamevil
 Destinia (dwergcicade), een geslacht uit de familie dwergcicaden
 Destinia.com, een reisbureau en het eerste bedrijf van dit type dat wereldwijd betalingen in bitcoin accepteerde
 Nozomu Wakai’s Destinia, een Japanse heavymetalband rond Nozomu Wakai